Pedro Martínez (1893-1931) – argentyński piłkarz
 Pedro Martínez (ur. 1971) – dominikański baseballista
 Pedro Martínez (ur. 1997) – hiszpański tenisista
 Pedro Martínez – gmina w Hiszpanii
 Pedro Martínez – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Pedro Martínez de Hebert (1819–1891) – hiszpański malarz i fotograf
 Pedro Martínez de Luna (1342–1422) – antypapież Benedykt XIII